Угля́ны (, ) — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии. Входит в состав Вишневского сельсовета, до 2016 года входила в состав Войстомского сельсовета.

Расположена у восточной границы района на левобережьи реки Ганутка. Расстояние до районного центра Сморгонь по автодороге — около 16,5 км, до центра сельсовета агрогородка Войстом  по прямой — чуть более 6 км. Ближайшие населённые пункты — Заболотье, Полянка, Шостаки.

Согласно переписи население деревни в 1999 году насчитывало 96 человек.

В центре Углян находится придорожная часовня постройки XIX века.

Через деревню проходят местные автомобильные дороги:
  Шостаки — Мицкевичи — Студенец
  Рацевичи — Угляны

Через Угляны проходят регулярные автобусные маршруты:
 Сморгонь — Мицкевичи
 Сморгонь — Ордея

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района